Trzecie zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich w sezonie 2014/2015 odbyły się w norweskim Lillehammer. Pierwszy z konkursów indywidualnych został rozegrany 6 grudnia, a drugi dzień później, natomiast kwalifikacje do pierwszego konkursu indywidualnego odbyły się 5 grudnia, a do drugiego 7 grudnia. Pierwszy z konkursów wygrał Austriak Gregor Schlierenzauer. W drugim konkursie indywidualnym rozegrano jedną serię konkursową z powodu zbyt silnego wiatru, w nim najlepszy okazał się Czech Roman Koudelka, który po raz drugi w tym sezonie objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata.

Skocznia

Program zawodów

Jury

Wyniki

Kwalifikacje do pierwszego konkursu indywidualnego

Pierwszy konkurs indywidualny

Kwalifikacje do drugiego konkursu indywidualnego

Drugi konkurs indywidualny 
Druga seria została anulowana

Klasyfikacje po konkursach w Lillehammer

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata

Klasyfikacja Pucharu Narodów

Uwagi

Bibliografia 
 
 
 
 
 

Lillehammer
Puchar Świata w skokach narciarskich w Lillehammer
2014 w Norwegii